Rucandio steht für:

 Rucandio (Burgos), Ort und Landgemeinde in der Provinz Burgos in der spanischen Autonomen Gemeinschaft Kastilien-León
 Rucandio (Riotuerto), Ort in der Gemeinde Riotuerto in der spanischen Autonomen Region Kantabrien
 Rucandio (Valderredible), Ort in der Gemeinde Valderredible in der spanischen Autonomen Region Kantabrien